La Tempesta – film włoski z 1958 roku
 La Tempesta – polski zespół muzyki dawnej
 La Tempesta – obraz Giorgiona

Osoby:
 Antonio Tempesta – włoski malarz i rytownik przełomu XVI/XVII w.

Zobacz też 
 burza  - wł. La tempesta
 tempest – ujednoznacznienie